Příjmení Pegg nosí více různých osobností:

Dave Pegg (1947) – britský baskytarista, otec Matta
Matt Pegg (1971) – britský baskytarista, syn Davea
Simon Pegg (1970) – britský herec-komik